Civildepartementet kan syfta på:

Civildepartementet (1840-1920) – ett departement i svenska regeringskansliet
Civildepartementet (1950-1998) – ett departement i svenska regeringskansliet

Se även
 Civilexpeditionen – en av de statsexpeditioner, i vilka 1719 års kansliordning organiserade den centrala förvaltningen